Флаг муниципального образования Кры́мский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 октября 2006 года решением Совета муниципального образования Крымский район № 322 и 8 декабря 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2740.

Описание 
«Флаг Крымского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх горизонтальных полос: зелёной, жёлтой, голубой и жёлтой в соотношении 14:1:1:2. На зелёной полосе вплотную к жёлтой изображены фигуры герба района — лучи, звезды и гроздья винограда — в белом, оранжевом и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Жёлтая (золотая) звезда — символ победы нашего народа в Великой Отечественной войне. По территории Крымского района в годы Великой Отечественной войны проходила «голубая линия», где велись ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками.

На территории района установлен монумент воину-освободителю «Сопка Героев». Здесь ежегодно проводятся мероприятия, связанные с празднованием Победы в Великой Отечественной войны. Сейчас в центре района — городе Крымске — расположен гарнизон, состоящий из нескольких воинских частей.

Голубая полоса — «голубая линия», освещённая тремя выходящими из звезды белыми (серебряными) лучами — аллегорически символизирует память о славных подвигах наших предков, лучи освещают землю, напоминая нам, что сегодняшним миром мы обязаны воинам-героям.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Основой экономики современного района является сельскохозяйственное производство, отражённое на флаге зелёным полем. Зелёный цвет — символ здоровья, молодости, природы, жизненного роста.

Виноградные грозди — символизируют уникальное винодельческое хозяйство России — виносовхоз «Саук-Дере», который располагает винохранилищем для выдержки марочных сухих вин ёмкостью около 1 млн декалитров, ООО «Шато ле Гран Восток».

Конгломерат «Крымский винный завод» и четыре виноградарских хозяйства производит высококачественную ликёроводочную и винную продукцию.

Голубая и золотая полосы также символизируют:

— большие запасы артезианской воды расположенные на территории Крымского района. Скважины ГУЛ ЮС «Троицкий групповой водопровод», расположенные в станице Троицкой десятки лет снабжают лучшей на Кубани питьевой водой город Крымск, а также Новороссийск и Геленджик. Предприятие является пятым среди водоподающих предприятий в России;

— жёлтая полоса — богатые природные ресурсы: нефть, йод, пески, инертные строительные материалы.

Голубой цвет (лазурь) — цвет воды и чистого неба, также символ чести, благородства и духовности.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта, подчёркивает плодородие и достаток района.

Примечания

См. также